2 miejscowości w Polsce

 Wysoki Most – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. mogileńskim, w gminie Jeziora Wielkie
 Wysoki Most – wieś w woj. podlaskim, w pow. sejneńskim, w gminie Giby